Арарат се може односити на:

 Арарат, планина у источној Турској, у близини границе са Јерменијом
 Мали Арарат, планински врх у Турској у оквиру планинског система Арарата
 Арарат (марз), административна јединица (марз) у Јерменији
 Арарат (град), град у истоименом марзу у Јерменији
 Арарат (Викторија), град у аустралијској држави Викторија
 Арарат (Осчук), насеље у мексичкој савезној држави Чијапас у општини Осчук
 Арарат (Хакасија), планина у руској републици Хакасији
 Краљевство Арарат, античка држава
 , самопроглашена држава која је постојала између 1927. и 1930. године
 Ајрарат, историјска област Јерменског краљевства
 Араратска равница, низија дуж средњег тока реке Аракс. Северни делови (уз леву обалу реке) припадају Јерменији, а јужни делови Турској.